As oitavas eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974 tiveram lugar a 23 de janeiro de 2011, tendo sido reeleito Aníbal Cavaco Silva para um segundo mandato.

Processo legal
Qualquer cidadão de nacionalidade portuguesa, no pleno uso dos seus direitos de cidadania e maior de 35 anos de idade teve oportunidade de concorrer à presidência. Para tal, era-lhe exigido reunir entre 7500 e 15 000 assinaturas (proposituras) de eleitores e apresentá-las no Tribunal Constitucional.

Segundo a Constituição da República Portuguesa, um candidato para ser eleito necessita da maioria (50% + um) dos votos validamente expressos. Caso nenhum candidato consiga esse número, realizar-se-á uma segunda volta apenas entre os dois candidatos mais votados.

A apresentação de candidaturas decorreu até às 16 horas do dia 23 de Dezembro, ou seja um mês antes da realização das eleições presidenciais. Foram apresentadas nove candidaturas à Presidência da República, cuja admissão para concorrer às eleições presidenciais foi decidida até dia 29 de dezembro de 2010.

Contexto político 
Aquando das eleições presidenciais de 2006, o ex-primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, candidato único do centro-direita, tinha vencido à justa o escrutínio logo na primeira volta, com 50,5% dos votos expressos. Tinha nomeadamente enfrentado dois candidatos oriundos do Partido Socialista no poder, o candidato oficial Mário Soares, antigo Presidente da República que ficou em terceiro lugar com 14,3%, e o dissidente Manuel Alegre que se classificou em segundo lugar com 20,7% dos votos. Esta vitória histórica do candidato conservador, a primeira após a Revolução dos Cravos, inaugurou um período de "coabitação política" com o Primeiro-ministro socialista José Sócrates.

As eleições legislativas de 25 de setembro de 2009 confirmaram esta situação, reconduzindo o PS no poder, privando-o contudo da sua maioria absoluta. A situação de crise económica e financeira que o país vive conduziu à adopção de um plano de austeridade orçamental e à intervenção mais frequente do Chefe de Estado na vida política para promover o acordo entre os partidos políticos do país.

Nota: Esta secção foi inicialmente traduzida do artigo da Wikipédia em francês cujo título é Élection présidentielle portugaise de 2011, especificamente desta versão.

Candidatos

Candidaturas admitidas 
Ordenadas pela ordem do sorteio realizado no Tribunal Constitucional:

Candidaturas rejeitadas 

 Diamantino Maurício da Silva, desempregado, de 57 anos, militante do PS. Declarou ter 2000 assinaturas. Não entregou qualquer propositura.
 Luís Botelho Ribeiro, líder do partido Portugal pro Vida, concorreu com o apoio formal do partido. Entregou 7907 proposituras, mas somente cerca de 1500 estavam instruídas com certidão de eleitor.
 Josué Rodrigues Gonçalves Pedro, Mercador, de 76 anos, tem o propósito de defender a agricultura e o Vinho do Porto. Não entregou qualquer propositura.

Nota: Candidaturas rejeitadas por não respeitarem as obrigações legais.

Candidaturas não concretizadas 

 Amândio Madaleno, membro do Partido Trabalhista Português, desistiu da candidatura por já não ir a tempo de participar nos debates televisivos.
 José Pinto Coelho, líder do Partido Nacional Renovador, declarou que a sua candidatura a Belém "morreu na praia", por não ter conseguido reunir as 7500 assinaturas. Afirmou ter 5878 proposituras, o que significa "um sonho adiado".
 José Ribeiro e Castro, membro do CDS – Partido Popular, possível candidato devido à decisão de Cavaco Silva de aprovar a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto não avançou com a candidatura.
 Manuel João Vieira, vocalista da banda Ena Pá 2000, sem possibilidade de reconhecer todas as assinaturas. Foram recolhidas cerca de 7700, mas estando apenas 2000 reconhecidas.
 Menezes Alves, advogado e antigo militante do Partido Socialista. Declarou não avançar caso Cavaco Silva se recandidatasse.

Sondagens 
Nota: Esta secção foi inicialmente traduzida do artigo da Wikipédia em inglês cujo título é Portuguese presidential election, 2011, especificamente desta versão.

Debates 

Os debates para as eleições presidenciais 2011 foram transmitidos pelos três canais generalistas, RTP1, SIC, TVI.

Orçamentos de Campanha 

O valor estabelecido para as subvenções a atribuir aos candidatos na 1.ª volta é de 3 834 000 Euros. No caso de se realizar uma 2.ª volta serão atribuídos mais 958 500 Euros;  20% são distribuídos igualmente pelos candidatos que obtenham pelo menos 5% dos votos e os restantes 80% são distribuídos na proporção dos resultados eleitorais obtidos.

Notas:
a) Tribunal constitucional Portugal - Orçamentos de Campanha

Resultados oficiais

Resultados por círculos eleitorais

Resultados por Concelho

Resultados por Círculos Eleitorais

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Estrangeiro

Ligações externas

Sítios oficiais de campanha
Sítio oficial de Cavaco Silva
Sítio oficial de Manuel Alegre
Sítio oficial de Fernando Nobre
Sítio oficial de Francisco Lopes
Sítio oficial de José Manuel Coelho
Sítio oficial de Defensor Moura
Sítios de candidaturas com irregularidades
Sítio oficial de Gonçalves Pedro
Sítio oficial de Luis Botelho
Sítios de candidaturas não concretizadas
Sítio oficial de Amândio Madaleno
Sítio oficial de José Pinto Coelho
Sítio oficial de Manuel João Vieira
Outros sítios
 Sítio da Comissão Nacional de Eleições (CNE)
 Campanha de esclarecimento cívico PR/2011 (CNE)
 Mapa Calendário das Operações eleitorais (CNE)
 Portal do Eleitor (Direcção Geral de Administração Interna)
 Tribunal Constitucional
 Publicitação de Sondagens (ERC)
 Resultados eleitorais (DGAI)

2011
Portugal
2011 em Portugal